Йоэнсууский университет ( ) — университет Финляндии, располагавшийся в городе Йоэнсуу. Был основан в 1969 году.

В 2010 году был объединён с Куопиоским университетом и получил наименование Восточнофинляндский университет ().

История 
В 1969 году в Йоэнсуу был основан университет. В настоящее время он насчитывает около 8500 студентов (из которых 1100 обучаются в филиале в Савонлинне) и 1400 сотрудников (170 из них — в филиале в Савонлинне).

Факультеты 
 Биологический
 Гуманитарный
 Педагогический
 Права и экономики
 Математики и естественных наук
 Лесоведения
 Теологический
 Общественно-религиозный

Также университет имеет ряд магистратур и аспирантур: педагогики, гуманитарных наук, естественных наук, обществоведения, экономики, сельского и лесного хозяйства, теологии и психологии.

Университетские кампусы располагаются в Йоэнсуу и Савонлинне, кроме того, у университета есть опытная станция Мекриярви () в Иломантси. Ректором университета Йоэнсуу являлся профессор Пертту Вартиайнен.

Примечания

Ссылки 
 
 Университет Йоэнсуу